Крупнейшие (гигантские) нефтяные месторождения — это нефтяные месторождения с запасами более 1 млрд тонн или 6,3 млрд баррелей нефти.

К ним относятся Прадхо-Бей (США), Агаджари (Иран), Хасси-Мессауд (Алжир), Шайба (Саудовская Аравия), Самотлорское (Россия), Ноксал (Мексика), Тахэ (Китай), Западная Курна (Ирак) и др.

Уникальные (супергигантские) нефтяные месторождения — это нефтяные месторождения с запасами более 5 млрд тонн или 32 млрд баррелей нефти.

К ним относятся Аль-Гавар (Саудовская Аравия), Большой Бурган (Кувейт), Боливар Костал (Венесуэла), Верхний Закум (ОАЭ), Северное/Южный Парс (Катар/Иран), Кашаган (Казахстан), Самотлорское (Россия), Дацин (Китай), Сафания-Хафджи (Саудовская Аравия/Кувейт), Гечсаран (Иран), Эр-Румайла (Ирак), Группа месторождении Кантарел (Мексика), Ромашкинское (Россия), Приобское (Россия).

Нефтяные, нефтегазовые, нефтегазоконденсатные и газоконденсатные месторождения 
В этой таблице указаны гигантские (крупнейшие) и супергигантские (уникальные) нефтяные и газоконденсатные месторождении в мире, их геологические запасы, годы открытия и нефтегазоносные бассейны, к которым они относятся.

Месторождений тяжелой нефти и битуминозных (нефтяных) песков 
В этой статье указаны гигантские (крупнейшие) и супергигантские (уникальные) месторождений тяжелой нефти и битуминозных (нефтяных) песков в мире, их геологические запасы, годы открытия и нефтегазоносные бассейны, к которым они относятся.

Литература 
 Нефтегазовая вертикаль
 Oil & Gas Journal Russia
 BP Statistical Review
 Lukoil Statistical Review
 По данным Международного энергетического агентства
 US Energy Information Authority
 Oil and Gas of Kazakhstan
 Нефть и Капитал
 Геология нефти и газа
 Нефть и Газ Евразия
 Недравик

Ссылки 
 Oil.Эксперт, все новости по месторождениям нефти
 Мировой энергетический обзор 2005
 Нефть России
 Жемчужины саудовской короны
 ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ДОБЫЧИ В БУДУЩЕМ
 Нефть кончится раньше, чем вы думаете.
 Анализ топливно-энергетического комплекса Кувейта iimes.ru
 МЕКСИКАНСКОЕ СЧАСТЬЕ
 Освоение запасов высоковязких нефтей в России

См. также 
 Геология нефти
 Мировые запасы нефти
 Список крупных нефтяных месторождений мира с запасами менее 1 млрд тонн
 Список стран по добыче нефти

 
Пик нефти